Veliki Komor označuje več pojmov:
Veliki Komor, otok v Komorih
Veliki Komor, Hrvaška, naselje na Hrvaškem